DBBL steht für:
die höchste deutsche Basketballliga der Frauen; siehe Damen-Basketball-Bundesligen
Deutschbaltisches Biographisches Lexikon

DBBL